De Riete (Ooststellingwerf), buurtschap in de gemeente Ooststellingwerf, Friesland.
 De Riete (water), vaarwater in de provincie Overijssel.